

Гейсвілл — місто, штат Айова
 Гейсвілл — місто, штат Північна Кароліна
 Гейсвілл — селище, штат Огайо
 Гейсвілл — переписна місцевість, штат Орегон

 Гейсвілл — місто, штат Канзас
 Гейсвілл — місто, штат Пенсільванія